Административното деление на Сирия е изградено в 3 равнища със съответните административно-териториални единици: мухафаза (област), минтака (околия), нахия (община).

Настоящо деление 
Страната е разделена на 14 мухафази, 61 минтаки, 206 нахии. Последните включват села и понякога малки градове.

Мухафаза Кунейтра е окупирана от Израел от 1973 г. и е анексирана от него през 1981 г. Част от мухафазата (демилитаризирана зона) се намира под управлението на умиротворителни сили на ООН. Окупираната територия е с площ 1176 кв. км, а останалата – 685 кв. км.

Данните в таблицата са към 31 декември 2011 г. за страната, останалите – към 22 септември 2004 г.

Управление 
Управителят на всяка мухафаза се назначава от министъра на вътрешните работи след утвърждаване от Министерския съвет. Във всяка мухафаза се избира местен парламент.

Източници